Ранчо де Лопез има више значења:

 Ранчо де Лопез (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо де Лопез (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику